Гигович — фамилия. Представители:
 Гигович, Армин (род. 2002) — шведский футболист, полузащитник.
 Гигович, Эрвин (род. 2003) — шведский футболист, полузащитник.